Szijjártó István (1765–1833) evangélikus népi tanító, lelkész, író
 Szijjártó István (1958) labdarúgó (Vasas, Honvéd)
 Szíjjártó István (1974) kajakozó